Кацуура:

 Кацуура — город в Японии, находящийся в префектуре Тиба.
 Кацуура — посёлок в Японии, находящийся в уезде Кацуура префектуры Токусима.